Kumla distrikt kan syfta på:

Kumla distrikt, Närke
Kumla distrikt, Västmanland
Kumla distrikt, Östergötland

Se även
Kumla församling
Kumla socken